Дубовий — українське прізвище.
 Дубовий Дмитро Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дубовий Іван Васильович — радянський військовик, генерал-майор танкових військ, Герой Радянського Союзу.
 Дубовий Іван Костянтинович (1894—1956) — полковник Армії УНР.
 Дубовий Іван Наумович (1896—1938) — український радянський військовий діяч, командарм другого рангу. Репресований і розстріляний. Рідний дядько Дубового Петра Антоновича.
 Дубовий Наум Іпатійович (1875—1941) — український радянський партійний і військовий діяч. Репресований як родич «ворога народу». Батько Дубового Івана Наумовича.
 Дубовий Олексій Мусійович (* 1933) — лауреат Шевченківської премії.
 Дубовий Петро Антонович (1911—1969) — командир партизанського загону, що в роки Другої світової війни базувався у Холодному Яру. Рідний племінник Дубового Івана Наумовича.

Див. також 
 «Дубовий» — псевдо Івана Литвинчука — полковника УПА, командира ВО «Заграва», командира УПА-Північ.

Українські прізвища